Federico Vairo – calciatore argentino
 Giuseppe Vairo – calciatore italiano
 Giuseppe Vairo – arcivescovo cattolico italiano
 Juan Vairo – ex calciatore argentino